Danaa gigantea är en flockblommig växtart som beskrevs av Carlos Pau. Danaa gigantea ingår i släktet Danaa och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
gigantea